Niemcy:
 Putz – dzielnica gminy Malching w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Osoby:
 Narcyz Putz – polski duchowny

Zobacz też:
 Pütz